San Fernando de Henares är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. San Fernando de Henares ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt San Fernando de Henares är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om San Fernando de Henares. Runt San Fernando de Henares är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Madrid,  km väster om San Fernando de Henares. Trakten runt San Fernando de Henares består till största delen av jordbruksmark. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Madrid